Сент-Луис () — международный шахматный турнир, который проводится ежегодно с 2013 года в Сент-Луисе, штат Миссури (США) и является одним из этапов шахматной серии турниров Grand Chess Tour.

Главным спонсором и организатором турнира является американский бизнесмен Рекс Синкфилд.

Регламент 
Начиная с 2015 года турнир имеет постоянный формат:
 Кол-во участников: 10 приглашённых гроссмейстеров.
 Формат турнира: Однораундовый круговой турнир, состоящий из 9 туров.

Турниры

Примечания

Ссылки 
 Официальная сайт
 Pairings & Results 2022

Сент-Луис (шахматный турнир)
Появились в 2013 году в США
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2013 года